Sweden Hockey Games 2001 spelades under perioden 6 - 11 februari 2001, och vanns av Sverige före Finland och Kanada.

Från och med säsongen 2000/2001 avgjordes alla matcher som slutat oavgjort efter full tid med förlängning och eventuellt straffar. Seger vid full tid innebar 3 poäng, seger efter förlängning eller straffar 2 poäng. Förlust efter förlängning eller straffar gav 1 poäng. En annan nyhet var att en av matcherna i första omgången bröts loss och spelades på annan ort, så att Tjeckien inledde mot Ryssland på hemmaplan.

Turneringen lockade totalt 71 444 åskådare, vilket innebar nytt publikrekord. De tio matcherna drog i genomsnitt 7 144 åskådare (inklusive matchen Tjeckien-Ryssland i Tjeckien). Det innebar att det tidigare publikrekordet, på 67 510 åskådare från 1999 års turnering, rök.

Tabell

Resultat

Källor 
 Resultat från 1991 −

Fotnoter

Sport i Sverige 2001
2001 i Tjeckien
Euro Hockey Tour 2000/2001
2001 (februari)
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)